Неманя Николич (Nemanja Nikolić):

 Неманя Николич (футболіст, 1987) — угорський футболіст
 Неманя Николич (футболіст, 1988) — чорногорський футболіст
 Неманя Николич (футболіст, 1992) — чорногорський футболіст
 Неманя Николич (співак) — сербський співак